Centriscus Linnaeus 1758 – rodzaj ryb z rodziny brzytewnikowatych (Centriscidae).
 Centriscus Cuvier,1816 – synonim rodzaju Macroramphosus